Blokland är ett vanligt nederländskt efternamn.

 Johannes Blokland (född 1943), nederländsk politiker
 Rogier Blokland (född 1971), nederländsk lingvist

Nederländska efternamn